John Hughes, kanadski hokejist, * 6. januar 1988, Whitby, Ontario, Kanada.

Hughes je kariero začel v ligi OHL pri klubih Belleville Bulls in Brampton Battalion, v sezoni 2008/09 je igral za klub EC Red Bull Salzburg v avstrijski ligi, v sezoni 2009/10 za kluba Tappara Tampere v finski ligi in Hannover Indians v nemški 2. ligi. V sezonah 2010/11 in 2011/12 je igral za HDD Tilia Olimpija v avstrijski in slovenski ligi. V sezonah 2010/11 in 2011/12 je bil najboljši podajalec avstrijske lige, v sezoni 2011/12 tudi najboljši po točkah. Z Olimpijo je v sezoni 2011/12 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2012/13 je bil član kluba VSV EC v avstrijski ligi. Od sezone 2014/15 je član kluba EC Red Bull Salzburg.

Pregled kariere

|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 04/05
|
| 60
| 13
| 18
| 31
|
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 05/06
|
| 66
| 28
| 54
| 82
|
| 36
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 06/07
|
| 14
| 3
| 17
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brampton Battalion
| OHL
| 06/07
|
| 48
| 21
| 38
| 59
|
| 36
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Brampton Battalion
| OHL
| 07/08
|
| 68
| 28
| 63
| 91
|
| 42
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 39
| 13
| 30
| 43
| +21
| 38
|
| 17
| 4
| 11
| 15
| +5
| 26
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 09/10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Indians
| Nemška 2. liga
| 09/10
|
| 26
| 10
| 18
| 28
| 
| 28
|
| 10
| 2
| 12
| 14
|
| 6
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 53
| 16
| 48
| 64
|
| 28
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 8
| 8
|
| 4
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 32
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 50
| 21
| 47
| 68
|
| 54
|
| 11
| 4
| 8
| 12
|
| 34
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 1
| 10
| 11
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |433
| bgcolor="#7FFF00" |153
| bgcolor="#7FFF00" |342
| bgcolor="#7FFF00" |495
| bgcolor="#7FFF00" |+21
| bgcolor="#7FFF00" |186
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |70
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |59
| bgcolor="#7FFF00" |74
| bgcolor="#7FFF00" |+5
| bgcolor="#7FFF00" |122
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Belleville Bulls
Hokejisti Brampton Battalion
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Hannover Indians
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti VSV EC